San José es una de las parroquias en las que se divide el municipio Miranda del estado venezolano de Zulia.

Ubicación

La parroquia San José limita al norte con el Lago de Maracaibo en la bahía del Tablazo, al este con la Parroquia Faría, al sur con la Parroquia Altagracia y al oeste con el Lago de Maracaibo en el cuello del lago.

Geografía 

La Parroquia San José es una península dentro del lago de Maracaibo al norte del municipio Miranda, está limitada al sur por la falla Oca – Ancón, llamada así porque pasa por el pueblo del Ancón de Iturre en esa localidad. El extremo de la península se llama Punta Vigía y es un importante balneario.

Poblaciones

Dentro de la parroquia San José se encuentran las poblaciones de: 

Sabaneta de Palmas Capital de la Parroquia
Los Jobitos
Ancón de Iturre
Bella Vista de la Candelaria
Los Membrillos
Mamón I
Mamón II
Punta de Palmas
Punta Vigía

Turismo 

La Parroquia San José es conocida por sus playas, con los balnearios de Sabaneta, los Jovitos, La Vigía, El Rocío, El Ancón, entre otros. Las playas tienen cocoteros en la orilla y bohíos donde pasar el día. La infraestructura es poca con calles estrechas y sin lugar para pernoctar.

Cultura 

La parroquia es lugar de fiestas patronales en honor a San José y otras devociones.
Los habitantes de la parroquia sobre todo los de Los Jovitos, son conocidos por su forma característica de hablar, utilizando mucho la interjección ¡oj!, además de por sus exageraciones y sus chistes.

Economía 

Además del turismo la pesca es la principal actividad económica de la localidad, además del comercio con otras localidades lacustres como Isla de Toas e Isla Zapara.
Parte del complejo petroquímico El Tablazo se encuentra al sur de la parroquia, la planta no afecta los balnearios al estar desconectada de las playas del norte, y proporciona trabajo a algunos habitantes de la región.

Zona Residencial

La Parroquia San José está compuesta por una serie de pueblos costeros de tradición ancestral. Las calles de los pueblos tienen reductores de velocidad y están en mal estado. Muchas casas son de arquitectura tradicional.

Vialidad y Transporte

Las vías principales son la que viene de Los Puertos de Altagracia y la que viene del Ancón, otra vía pasa paralela a la costa norte uniendo los distintos pueblos, los pueblos tienen calles secundarias además de estas vías.

Sitios de Referencia

 Punta Vigía
 Los Jobitos
 Sabaneta de Palma
 El Tablazo
 El Ancón

Referencias

Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Humberto Ochoa Urdaneta
Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero

San José
Ancón de Iturre
Sabaneta de Palmas